Northwind steht für:
 Northwind-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Offshore-Windpark Northwind vor der Nordseeküste Belgiens
 USCGC Northwind (WAGB-282), Eisbrecher der United States Coast Guard